R67 peut faire référence à :
 la phrase de risque : « L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges», sur les étiquettes des produits chimiques.
 HMS Formidable (R67), un porte-avions de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres